Mad eller mad kan syfta på:

 Mad – våtmark bestående av sank äng (oftast intill vattendrag)
 Gröna Mad – naturreservat på Mösseberg
Mad Magazine – en amerikansk humortidning
Svenska Mad – den svenska versionen av tidningen
Mad (sång) – en låt av Ne-Yo
 MAD – ett mätinstrument vars engelska namn är ”Magnetic Anomaly Detector”, se Magnetometer
 MAD – ett militärstrategiskt begrepp, se Mutual assured destruction
 MAD – en tysk underrättelsetjänst, se Militärischer Abschirmdienst
 MAD – ett mått på spridningen i ett stickprov, se Mean Absolute Deviation
 MAD – en IATA-kod för Madrid Barajas internationella flygplats 
 MAD – en valutakod, se Marockansk dirham